Revenge kan syfta på:

 Revenge (album av Eurythmics) – ett album av Eurythmics 
 Revenge (musikalbum av Kiss) – ett album av Kiss
 HMS Revenge – ett flertal engelska och brittiska krigsskepp
 Revenge (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2011
 Revenge (musikgrupp) – ett av New Order-basisten Peter Hooks sidoprojekt